Terme di Caracalla a Roma
 Terme di Diocleziano a Roma
 Terme Imperiali a Treviri